Того року турнір проводився вперше.

Меган Менасс і Джессіка Пегула виграли титул, у фіналі перемігши Дезіре Кравчик і Джуліана Ольмос з рахунком 1–6, 6–4, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Oracle Challenger Series – Houston, парний розряд